Nike este un termen care se poate referi la:
 zeița greacă Nike
 compania Nike, Inc.
 Proiectul Nike, sistem antirachetă american, ce poartă numele zeiței grecești.

Note